Пейсти — фамилия. Известные носители:

 Пейсти, Николай Иванович (1892—1947) — протестантский пастор.
 Пейсти, Ярл Николаевич (1920—2010) — протестантский проповедник.